Camell Mamífer quadrúped
 El Camell de Molins de Rei Element festiu del carnaval
 Lo Camell Revista satírica reusenca